Панора́мна ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Панорамна вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Панорамна вулиця — вулиця в місті Київ.

Вулиці